Woodson (Arkansas)
Woodson (Illinois)
Woodson (Texas)
Woodson Terrace
Condado de Woodson

Desambiguação